Soe kan syfta på följande platser:

Estland 

 Soe, Valgamaa, en by i Tõrva kommun i landskapet Valgamaa, 
 Soe, Viljandimaa, en by i Viljandi kommun i landskapet Viljandimaa, 
 Soe, Võrumaa, en by i Võru kommun i landskapet Võrumaa,

Indonesien 

 Soe (ort i Indonesien), Nusa Tenggara Timur, 
 Kelurahan Soe, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar